Sofular (türkisch: „die Strenggläubigen“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Sofular (Çameli), Dorf in der Provinz Denizli
Sofular (Tavas), Dorf in der Provinz Denizli